Mascaras ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Mascaras (Gers) im Département Gers
 Mascaras (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées

Máscaras ist der Ringname von:

 Mil Máscaras (Aaron Rodriguez Arrelano; * 1942), mexikanischer Wrestler und Schauspieler

Siehe auch:
 Mascara